Chenereilles kan syfta på:
 Chenereilles, Haute-Loire
 Chenereilles, Loire